A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Maryland:

 : uma chalupa de guerra que serviu de 1799 a 1801.
 : um cruzador blindado da Classe Pennsylvania que serviu de 1905 a 1922; renomeado para Frederick em 1916.
 : um couraçado da Classe Colorado que serviu de 1921 a 1947.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1992.